Punto debole (Split Image) – film del 1982 diretto da Ted Kotcheff
 Punto debole (Cross My Heart) – romanzo di James Patterson del 2013